Приз «Известий» 1994 — ХХVII ежегодный международный турнир по хоккею с шайбой. Состоялся 16 — 21 декабря 1994 года в Москве. Участники турнира: Россия, Чехия, Швеция и Финляндия. Победитель — сборная России. Лучшим игроком турнира был признан россиянин Андрей Тарасенко.

Таблица

Подгруппа  А

Подгруппа  В

Матчи турнира 
За 7-е место
За 5-е место За 3-е местоЗа 1-е место

Итоговое положение команд 
1.  Россия

2. 

3. 

4.

Лучшие игроки турнира 
Вратарь:  Сергей Абрамов

Защитник:  Марк Кипрусофф

Нападающий:  Роман Горак

MVP:  Андрей Тарасенко

Лучшие бомбардиры:

 Андрей Тарасенко и  Микаэль Ренберг : по 6 (3+3) очков.

Приз «Самому молодому перспективному игроку» —  Либор Прохазка

Приз "Самому молодому игроку сборной «России» —  Олег Белов.

Победитель

Состав сборной России 
Вратари

30. Абрамов Сергей (1959, Итиль), 20. Фадеев Сергей (Торпедо НН).

Защитники

6. Грибко Евгений (1973, Динамо), 4. Давыдов Олег (1971, Трактор),3. Карповцев Александр (1970, Динамо), 7. Красоткин Дмитрий (1971, Торпедо, Я.), 26. Никулин Валерий (1969, Трактор), 32. Сорокин Сергей (1969, Динамо), 8. Скопинцев Андрей (Крылья Советов), 2. Юшкевич Дмитрий-К (1971, Торпедо Я.).

Нападающие

29. Белов Олег (1973, ЦСКА), 12. Варицкий Игорь (1971, Трактор), 9. Воробьев Владимир (1972, Динамо), 18. Карпов Валерий (1971, Трактор),19. Королев Игорь (1970, Динамо), 25. Лазарев Павел (1970, Трактор), 10. Леонов Юрий (1963, Динамо), 22. Лещев Альберт (1971, ЦСКА),24. Николишин Андрей (1973, Динамо), 23. Прокопьев Александр (1971, Динамо), 21. Романов Станислав (1971, ЦСКА), 14. Тарасенко Андрей (1968, Торпедо Я), 15. Ткачук Алексей (1964, Спартак), 13. Чупин Алексей (1972, Итиль).

Тренеры: Б. П. Михайлов, И. В. Тузик.

Ссылки 

 Хоккейные архивы
 R-Hockey
 Архив (фр.)

Декабрь 1994 года
1994 год в хоккее